Anystidae — семейство хищных тромбидиформных клещей из подотряда Prostigmata. Космополитная группа. В мире известно около 20 родов и более 100 видов быстробегающих клещей обычно желто-оранжевого цвета.

Описание 
Встречаются всесветно (космополитно). Длина красноватого тела от 0,55 мм до 1,35 мм. Хищники, живущие в разнообразных условиях (на почве, растениях, камнях), очень быстро передвигаются. Используются в качестве биологических агентов для контроля численности вредителей сельского хозяйства.
Вид Anystis wallacei был специально интродуцирован в Австралию для борьбы с вредителями (Wallace 1981; Otto & Halliday 1991). Наиболее изученная фауна Австралии включает 33 вида из 6 родов (Otto 1999).

Включает самое быстрое животное в мире, вид Paratarsotomus macropalpis (эндемик Южной Калифорнии). Если считать скорость передвижения этого клеща по отношению к размерам своего тела, то она составляет до 322 длин тела в секунду (что эквивалентно 2092 км/ч в пересчёте для человека). При этом клещ способен мгновенно останавливаться и бежать в другом направлении.
У самого быстрого насекомого в мире (австралийского жука Cicindela eburneola, предыдущего рекордсмена) скорость передвижения составляет 1,86 метра в секунду или 171 длин тела в секунду. Самое быстрое сухопутное животное гепард бегает в момент охоты со скоростью 103 км/ч, что составляет только 16 длин тела в секунду.

Систематика 
Около 100 видов, 20 родов и 2 подсемейства, включая ископаемый род † (M. taymirensis). Вместе с тремя небольшими семействами Adamystidae, Pseudocheylidae и Teneriffiidae входит в состав надсемейства Anystoidea.
Таксон был впервые выделен в 1936 году голландским зоологом Антоном Корнелиусом Одумансом (Anthonie Antoon Cornelis Oudemans Jzn; 1858—1943).

 Anystinae
 Anystis — Autenriethia — Barellea — Scharfenbergia — Snartia — Tencateia — Walzia

 Erythracarinae
 Chaussieria — Erythracarus — Lacteoscythis — Namadia — Paratarsotomus — Pedidromus — Syblia — Tarsolarkus — Tarsotomus — †Mesoanystis
 Синонимы (4): Bechsteinia — Chabrieria — Neotarsolarcus — Schellenbergia

Примечания

Литература 
 Walter, D. E., Lindquist, E. E., Smith, I.M., Cook, D.R. & Krantz, G.W. 2009. Order Trombidiformes. pp. 233—420 in Krantz, G.W. & Walter, D.E. (eds). A Manual of Acarology. Lubbock, Texas : Texas Tech University Press Third edition, 807 pp.
 Holm, E.; Wallace, M. M. H. 1989: Distribution of some anystid mites (Acari: Anystidae) in Australia and Indonesia and their role as possible predators of the cattle tick, Boophilis microplus (Acari: Ixodidae). Experimental and applied acarology, 6(1): 77-83. doi: 10.1007/BF01193235
 López-Campos, M. G.; Vázquez-Rojas, I. 2010: Mites of the families Anystidae and Teneriffiidae from Baja California Sur, Mexico. Pp. 155—159 in: Sabelis, M.W. & Bruin, J. (eds.), Trends in acarology. Proceedings of the 12th International Congress. Springer Netherlands. ISBN 978-90-481-9836-8 (Print) ISBN 978-90-481-9837-5 (Online) doi: 10.1007/978-90-481-9837-5

Ссылки 
 
 eol.org

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных